Профессиональная Футбольная Группа «А» 2002/2003 () — 79-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2002/2003 на rsssf.com

2002/2003
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2002 году
Спорт в Болгарии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003